Tussen 2016 en 2021 de naam voor brug 603 in Amsterdam Nieuw-West
 Henriëtte Pimentelbrug, vanaf december 2021 de naam voor brug 265 in Amsterdam-Oost